ARX peut faire référence à :
 .

Arx peut désigner :
 Arx, une commune française, située dans les Landes ;
 colline de l'Arx, la partie nord du Capitole à Rome aussi appelée l'Arx Capitolin ;
 , un gène et une protéine agissant dans le développement du pancréas, du système nerveux et des vertèbres ;
 Josef Adolph von Arx (1922-1988), un mycologue néerlandais, dont l’abréviation botanique standard est Arx.